Pusztai Sándor (1885–1945) operaénekes
 Pusztai Sándor (?) romániai magyar politikus, az 1950-es évek elején a nagyváradi városi néptanács elnöke

hasonló
 Puszta Sándor (eredeti neve Katona Sándor) (1911–1983) plébános, költő